Азія — найбільша за площею (близько 43,4 мільйонів км²) і за населенням частина світу, розташована головним чином у Східній півкулі.
 Азія — римська провінція, охоплювала західну частину Малої Азії.